Сборная Республики Корея по хоккею с шайбой представляет Республику Корея на международных турнирах по хоккею с шайбой. Управляющая организация — Корейская хоккейная ассоциация. Впервые была собрана в 1960 году. Выступает в чемпионате мира по хоккею с шайбой. В 2018 году дебютировала на Олимпийских играх как страна-хозяйка, а также, как вице-чемпион группы А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2017, впервые выступила в ТОП-дивизионе на чемпионате мира 2018 года в Дании.

Состав 
Состав на Чемпионате мира по хоккею 2018.

Примечания

Ссылки 
 Корейская хоккейная ассоциация

Республика Корея
Хоккей с шайбой в Республике Корея
Хоккей с шайбой